

Patronymie
 Juan Calzadilla (1931- ) est un poète prolifique, peintre et critique d’art vénézuélien.

Toponymie
 Calzadilla est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres.